Ostrożeń – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
Miejscowości w Polsce:
 Ostrożeń Pierwszy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Sobolew.
 Ostrożeń Drugi – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Sobolew
 Ostrożeń Trzeci – kolonia w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Żelechów

Linki zewnętrzne